Grande Mesquita de Nuri (Homs)
 Grande Mesquita de Nuri (Moçul)